Amelina ist der Familienname folgender Personen:

 Laima Amelina (* 1948), litauische Tischtennisspielerin
 Victoria Amelina (* 1986), ukrainische Schriftstellerin